

Toponomastica 
 Rebaudengo – quartiere della Circoscrizione 6 di Torino
 Piazza Rebaudengo – piazza della città di Torino 
 Stazione di Torino Rebaudengo Fossata – stazione ferroviaria per passeggeri della ferrovia Torino-Milano, localizzata nell'area del Parco Sempione

Altro 
 Fondazione Sandretto Re Rebaudengo –  istituzione senza scopo di lucro nata a Torino nel 1995 che sostiene l'arte contemporanea
 Patrizia Sandretto Re Rebaudengo – collezionista d'arte